Новый Путь —поселок в Питерском районе Саратовской области в составе сельского поселения Новотульское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 17 километра по прямой на север от районного центра села Питерка.

Население 
Постоянное население составляло 4 человека в 2002 году (казахи 100 %), 2 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Питерского района